Die Fußball-Amateurliga Saarland 1952/53 war die 2. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der VfB Dillingen. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Dillingen den dritten Platz und verpasste nur knapp den Aufstieg. Viktoria Sulzbach, der TuS Wiebelskirchen und die SG Erbach mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1953/54 kamen die SpVgg Quierschied, Rot-Weiß Sulzbach, der SC Friedrichsthal und der SV Ludweiler als Aufsteiger aus den Bezirksligen.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1952/53 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1952/53
1952